Karlos Moja Lompart (, ka. -{Carlos Moyà Llompart}-; Palma de Majorka, 27. oktobra 1976) je bivši španski teniser, svojevremeno svetski broj 1, osvajač 20 ATP turnira od kojih je i jedan Grend slem (Rolan Garos 1998). Član je španske reprezentacije koja je bila pobednik Dejvis kupa. Jedan je od trenera Rafaela Nadala.

Svoj prvi turnir osvojio je u argentinskom Buenos Ajresu 1995. godine u finalu savladavši zemljaka Feliksa Mantilju sa 2:0. Interesantno je da je od 20 osvojenih turnira čak pet puta slavio u Umagu (Hrvatska).

Osvojeni turniri

Najbolji Grend slem rezultati 
 Otvoreno prvenstvo Australije
 pojedinačno finale: 1997.
 pojedinačno četvrtfinale: 2001.
 četvrtfinale u igri parova: 2001.
 Rolan Garos
 pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji: 1998.
 pojedinačno četvrtfinale: 2003, 2004, 2007.
 Otvoreno prvenstvo SAD
 pojedinačno polufinale: 1998.
 pojedinačno četvrtfinale: 2007.

Timska takmičenja 
 Osvajač Dejvis kupa sa Španijom 2004. godine.

Reference

Spoljašnje veze 

 Carlos Moya @ Twitter
 ATP profil
 Dejvisov kup
 Nedavni rezultati
 Istorija plasmana na ATP listi

Рођени 1976.
Шпански тенисери
Тенисери на првом месту
Победници гренд слем турнира у тенису — мушкарци појединачно
Победници Отвореног првенства Француске у тенису
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2004.
Шпански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2004.